Левенсон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Левенсон, Александр Александрович — основатель и владелец типографии, затем Товарищества скоропечатни А. А. Левенсон, издатель.
 Левенсон, Джозеф (1920—1969) — американский историк.
 Левенсон, Израиль Моисеевич (1872—1944) — русский и советский оперный и камерный певец, режиссёр, педагог.
 Левенсон, Иосиф Зунделевич (1890—1918) — член ЦК социал-демократической ученической организации при Петербургском комитете РСДРП.
 Левенсон, Лев Борисович (1876—1955) — российский инженер-механик, педагог.
 Левенсон, Михаил Абрамович (1888—1938) — советский государственный деятель.
 Левенсон, Осип Яковлевич (1839—1892) — русский музыкальный критик и адвокат, аферист.
 Левенсон, Павел Яковлевич (1837—1894) — русский юрист и писатель.
 Левенсон, Сильвия — аргентинская художница, скульптор, инсталлятор.
 Левенсон, Соломон Данилович (1895—1956) — советский теплофизик, учёный в области холодильной техники.
 Левенсон, Эммануил Соломонович (1851—?) — отец Корнея Чуковского.

См. также